Prislop – najprawdopodobniej pochodzi od starosłowiańskiego słowa prislop („przejście przez górski masyw, przełęcz”). W języku rumuńskim słowo prislop oznacza „wąwóz górski, górską przełęcz”. Na Słowacji nazwę Prislop noszą przełęcze, ale czasami na mapach nazwę tę przeniesiono także na sąsiednie szczyty. W Polsce występuje w formie Przysłop. Nasuwa się wniosek, że nazwa ta została rozpropagowana przez Wołochów. 

 Na Słowacji
 Príslop – miejscowość na Słowacji
 Príslop – przełęcz i dolina w Górach Choczańskich na Słowacji
 Príslop (840 m) – przełęcz na wschód od Kubińskiej Holi 
 Príslop (808 m) – przełęcz w Magurze Orawskiej
 Príslop (916 m) – przełęcz w Małej Fatrze 
 Príslop (ok. 1510 m) – przełęcz w Niżnych Tatrach
 Príslop (1376 m) – przełęcz w Tatrach Zachodnich
 Príslop (935 m) – przełęcz w Wielkiej Fatrze 
 Príslop (1032 m) – szczyt w Magurze Orawskiej
 Príslop (1214 m) – szczyt w Magurze Spiskiej (na granicy polsko-słowackiej)
 Príslop (1557 m) – szczyt w Niżnych Tatrach
 Príslop (1164 m) – szczyt Orawicko-Witowskich Wierchów (na granicy polsko-słowackiej)
 Príslop (1070 m) – szczyt w Wielkiej Fatrze
 Jalovecký Príslop (2142 m) – przełęcz w Tatrach Zachodnich (w Dolinie Jałowieckiej)
 Príslop nad Bielou (820 m) – przełęcz w Małej Fatrze
 Velki Príslop – przełęcz w Niżnych Tatrach

 W Rumunii
 Prislop – wieś w okręgu Caraș-Severin, w gminie Cornereva
 Prislop – wieś w okręgu Caraș-Severin, w gminie Dalboșeț
 Prislop – wieś w okręgu Sybin, w gminie Rășinari
 Prislop – okręg Maramureş

 Pasul Prislop pomiędzy Marmaroszem a Moldawią
 Monastyr Prislop, w okolicy miejscowości Silvașu de Sus, okręg Hunedoara

 Prislopu Mare – Okręg Ardżesz
 Prislopu Mic – Okręg Ardżesz